Abrîkosivka (în ) este localitatea de reședință a comunei Abrîkosivka din raionul Kirovske, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Abrîkosivka era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%), ucraineană (%) și belarusă (%).

Note 

Abriîkosivka, Abriîkosivka
Abriîkosivka, Abriîkosivka, Kirovske
Abriîkosivka, Abriîkosivka, Kirovske, Crimeea